Меле́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара. Населення —  осіб (2010).

2013 року Шеміє і Меле було об'єднано в новий муніципалітет Шеміє-Меле.

Муніципалітет був розташований на відстані близько 300 км на південний захід від Парижа, 65 км на схід від Нанта, 35 км на південь від Анже.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 606 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1649,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Меле на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Меле на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мен і Луара

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Мен і Луара